Evgenij Kafel'nikov e Daniel Vacek hanno battuto in finale Guy Forget e Jakob Hlasek 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (semifinali)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (secondo turno)
 Byron Black /  Grant Connell (secondo turno)
 Patrick Galbraith /  Andrej Ol'chovskij (secondo turno)
 Guy Forget /  Jakob Hlasek (finale)
 Ellis Ferreira /  Jan Siemerink (primo turno)
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (Campioni)
 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (terzo turno)

 Jonas Björkman /  Nicklas Kulti (quarti di finale)
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (terzo turno)
 Libor Pimek /  Byron Talbot (quarti di finale)
 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (primo turno)
 Hendrik Jan Davids /  Cyril Suk (secondo turno)
 Stefan Edberg /  Petr Korda (terzo turno)
 Mark Philippoussis /  Patrick Rafter (terzo turno)
 Jiří Novák /  David Rikl (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1996